Pilwa ist der Name eines Flusses in Russland sowie zweier Orte in Polen:
 Pilwa, Nebenfluss der Kama, Region Perm, Russland
 Pilwa (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Pillwen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Pilwa (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Pilwe, Kreis Angerburg, Ostpreußen)